ФК Карађорђе се односи на више српских фудбалских клубова:

 ФК Карађорђе Топола
 ФК Карађорђе Вучић
 ФК Карађорђе Рибница